Murtasalijew ist der Familienname folgender Personen:

 Machatsch Dalgatowitsch Murtasalijew (* 1984), russischer Ringer
 Musa Murtasalijew (* 1988), armenischer Ringer
 Sagid Magomedowitsch Murtasalijew (* 1974), dagestanischer Ringer, der für die Sowjetunion, die GUS, die Ukraine und Russland startete